Pavariai ist ein litauischer Ortsname.

 Pavariai in der Rajongemeinde Šalčininkai
 der ehemalige Name für Pavarės II in der Rajongemeinde Anykščiai
 der litauische Name für den ehemaligen Ort Groß Steindorf im Kreis Labiau in Ostpreußen, heute zugehörig zu Marxowo im Rajon Polessk in der russischen Oblast Kaliningrad